Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Venezolaanse deelgebieden. Venezuela is onderverdeeld in 23 staten (estado), 1 federaal district (distrito federal) en de federale gebieden (dependencias federales).

Vlaggen van staten

Vlaggen van federale territoria

Zie ook
 Staten van Venezuela

Venezuela
 
Vlaggen